Příjmení Mazal nosí více významných osobností:

 Dana Mazalová (1954–2020) – česká novinářka a reportérka, známá především svým zpravodajstvím z válečných konfliktů
 Gerlak Josef Mazal (1893–1962) – český katolický kněz, premonstrát, osobní arciděkan v Žatci
 Gerta Mazalová (* 1945) – česká politička
 Otakar Škvain-Mazal (1894–1941) – český fotbalista, československý reprezentant a fotbalový trenér
 Tomáš Mazal (* 1956) – český fotograf, básník a dokumentarista